Camilo Daza puede referirse a:

 Camilo Daza, un ciudadano colombiano precursor de la aviación en su país.
 Aeropuerto Internacional Camilo Daza, ubicado en la ciudad colombiana de Cúcuta.